Cause and Effect steht für:

 Cause and Effect, Originaltitel von Déjà vu (Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert), Folge der Fernsehserie Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert (1992)
 Cause and Effect (Band), US-amerikanische Elektropop-Band
 Cause and Effect (Album), Album von Maria Mena (2008)